Het Nederlands kampioenschap dammen 2005 werd van 3 tot en met 16 april 2005 (met 2 rondes op 4 april en rustdagen op 6 en 8 april) in Groningen gespeeld. 
De 1e ronde werd gespeeld in MartiniPlaza en de overige ronden in sportcentrum Kardinge. 
Kampioen werd (voor de 3e achtereenvolgende keer) Kees Thijssen met 17 punten uit 13 partijen en 2 punten voorsprong op 
Hans Jansen, Alexander Baljakin en Gérard Jansen die de 2e plaats deelden. 
Lokale favoriet Martin Dolfing eindigde op de gedeelde 5e plaats met 14 punten door 12x remise te spelen en zijn partij in de slotronde van Ron Heusdens te winnen.

Scoretabel

Externe links
 Scoretabel op Toernooibase
 Fragmenten halve finale deel 1
 Fragmenten halve finale deel 2
 Fragmenten finale deel 1
 Fragmenten finale deel 2
 Fragmenten finale deel 3

Dammen in 2005
Dammen
Nederlands kampioenschap dammen